Die litauische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Litauen, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte 
1992 nahm Litauen erstmals am Billie Jean King Cup teil. Das beste Abschneiden war das Erreichen der Europa-/Afrika-Zone I in den Jahren 1992, 1993, 2004 und 2007.

Teamchefs (unvollständig) 
 Edita Liachovičiūtė

Spielerinnen der Mannschaft 
(Stand: 19. Februar 2023)

Siehe auch 
 Litauische Davis-Cup-Mannschaft

Weblinks 
 

Litauen
Billiejeankingcupmannschaft
Billiejeankingcup